Korytarz luster () także jako Galeria luster – opowiadanie s-f Rogera Zelazny’ego, którego akcja rozgrywa się w świecie Amberu.

W Polsce opowiadanie to po raz pierwszy zostało wydane pod tytułem Korytarz luster w tłumaczeniu Michała Wroczyńskiego w nieistniejącym już miesięczniku „Fenix” (No. 8/1997). Alternatywne tłumaczenie, zatytułowane Galeria luster, ukazało się 25 maja 2017 roku w miesięczniku „Nowa Fantastyka” w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy.

Opowiadanie przedstawia historię po zakończeniu Księcia Chaosu. Narratorem jest Corwin.

Fabuła 
Korytarz luster kontynuuje historię od punktu, w którym zakończyło się opowiadanie Niebieski koń, tańczące góry. Corwin wraz z rumakiem Shaskiem są w drodze do Amberu. Napadają na nich bandyci, jednak żadna broń nie może zranić Corwina, przechodzi przez niego jak przez ducha. Z drugiej zaś strony Corwin również nie może zranić nikogo, jego broń również przechodzi przez wrogów jak przez duchy. Podejrzewają, że jest to jakiś czar.

Po dotarciu do Amberu spotyka Luke’a i razem trafiają na Korytarz luster. Tam są przymuszeni do walki ze sobą. Koniec opowiadania sugeruje włączenie się do gry kolejnego gracza – samego pałacu Amberu.

Przypisy 

Utwory z cyklu Kroniki Amberu
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1996